, также  или просто  — приём в современном изобразительном искусстве с такой ключевой особенностью: включение в сюжетный ряд определённых сцен или ракурсов, которые не являются сюжетообразующими, но рассчитаны на определённый отклик у основной целевой аудитории с целью повышения заинтересованности и/или привлечения потенциальных зрителей. Термин происходит из фэндома манги и аниме, но сейчас он используется и относительно других медиа, например видеоигр, комиксов и фильмов.

К примеру, обычный фансервис для сёнэн-аниме (то есть аниме, рассчитанного на юношей и подростков) — панцу, обнажение тех или иных частей тела или целые серии, посвященные смене облика на более откровенный (эпизоды на пляже или на источниках). Также под категорию фансервиса попадают красочные боевые сцены, отсылки и пасхалки к другим аниме, манге, фильмам и т. д.

Часто термин используют только для обозначения самого популярного и дешёвого вида фансервиса — панцу, подбора ракурсов и кадров таким образом, чтобы ненароком продемонстрировать детали нижнего белья персонажей женского пола.

См. также 
 Сексплуатация

Примечания

Литература 

 

Термины и понятия аниме и манги
Хентай
Фэндом
Отаку